Ге́ндрих Йо́рдан (, 20 февраля 1841 года, Чельно, Лужица, Германия — 3 марта 1910 года, Попойце, Нижняя Лужица, Германия) — лужицкий фольклорист, писатель, издатель, переводчик и педагог. Собирал лужицкие народные басни, песни и другой фольклорный материал. Писал на нижнелужицком языке. Считается самым известным пропагандистом нижнелужицкой литературы второй половины XIX века.

Биография 
Родился 20 февраля 1841 года в лужицкой деревне Чельно. В 1858 году поступил в педагогическое училище, по окончании которого в 1861 году стал работать учителем. В это же время познакомился с лужицким писателем Гандрием Зейлером, знакомство с которым повлияло на его дальнейшие фольклорные исследования в Нижней Лужице. С 1873 года стал работать в селе Попойце. Будучи учителем, собирал лужицкие басни, поговорки, идиомы, легенды и сказки. Собранный им фольклорный материал стал основой для дальнейших фольклорных исследований. Переводил фольклорный материал с немецкого и верхнелужицкого языков, используя его в своём преподавании в сельской школе. В 1866 году вступил в лужицкую культурно-общественную организацию «Матица сербская». Позднее стал основателем нижнелужицкого отделения этой организации.

Публиковал фольклорный материал в журналах «Časopis Maćicy Serbskeje», «Łužičan» и «Łužica» . Сотрудничал с лужицкими писателями Михалом Горником и Арноштом Мукой. С 1880 года по 1885 год редактировал и издавал календарь «Pratyja» на нижнелужицком языке. С 1881 года по 1885 год был соредактором ежедневной лужицкой газеты «Bramborski casnik» (сегодня — «Nowy Casnik»). В 1884 году обнаружил рукопись конца XVI века «Gregoriusowe kěrlušowe knižki», которая в настоящее время входит в состав так называемой группы «Лужицкие языковые памятники». В 1905 году основал мужской фольклорный хор.

Преподавал в селе Попойце до своей смерти. Скончался 3 марта 1910 года.

Отец Гайно Йордана и Карло Йордана.

Основные сочинения 
 «Lijeńca», ČMS 25 (1872), S. 6-7
 2Delnołužiske ludowe pěsnje", ČMS 27 (1874), S. 65-98
 «Delnjoserbske słowa», ČMS 29 (1876), S. 70-77
 «Delnjołužiske ludowe bajki», ČMS 29 (1876), S. 14-21; ČMS 30 (1877), S. 104—109; ČMS 32 (1879), S. 56-64
 «Khěrlušowe knižki Gregorija D… z lěta 1590», ČMS 37 (1884), S. 166—172
 «Delnjołužiski wotrjad Maćicy Serbskeje», ČMS 42 (1889), S. 160
 «Delnjołužiske ptače mjena», ČMS 45 (1892), S. 130—133
 «Delnjołužiske swójbne mjena», ČMS 45 (1892), S. 138—143
 «Pismowstwo delnjołužiskich Serbow: Wot lěta 1881—1900», ČMS 55 (1902), S. 13-20
 «Delnjoserbske přisłowa», ČMS 55 (1902), S. 118—123, 143—144
 «Najrjeńše ludowe bajki», 1860
 «Kak su naši stari hojili», 1877
 «Šěsć delno-łužiwkich přisłowow», 1877
 «Deljnołužiske ludowe přistowa», 1882
 «Prědne źaseś lět Maśice Serbskeje w Dolnej Łužycy», Worjejce, 1891
 Bibliske hulizowańa se Starego Testamenta Schischożane pla O. Hentschela: Worjejce, 1894
 «Drobjeńce ze serbskeje historieje», Worjejce, 1905

Литература 
 Bogumił Šwjela, Nekrolog, ČMS 64 (1911), S. 144—147, wiederveröffentlicht in: Anja Pohončowa (Hrsg.): Dołojcne serbojstwo we łužyskich casopisach 1793—1941. Domowina-Verlag, Budyšyn [Bautzen] 2007, ISBN 978-3-7420-2010-9, S. 169—172 (niedersorbisch).
 Dieter Pannach: Beiträge zur Chronik über Tzschelln an der Spree (sorbisch: Čelno), Kreis Weißwasser, zusammengestellt von Erhard Schillack. Weißwasser 1975, S. 29-30, 85-86 (Exemplar der OLB Görlitz).
 Frido Mětšk: Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa wot zachopjeńkow až na cas kněstwa fašizma w Němskej. Budyšyn [Bautzen] 1982, S. 234—243
 Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Domowina, Budyšin [Bautzen] 1984, S. 236 (von Gerat Hančka).
 Ernst Eichler u.a. (Hrsg.): Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945. Ein biographisches Lexikon. Domowina, Bautzen 1993, ISBN 3-7420-1538-9. S. 195

Лужицкие фольклористы
Нижнелужицкие писатели
Члены Матицы сербо-лужицкой
Лужицкие педагоги